Schaatsmolentocht (Alblasserwaard)
Molentocht (Water), oppervlaktewater tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam